Куново може да се отнася за:

 Куново, село в Община Гостивар, Република Македония;
 Куново, село в Община Кратово, Република Македония;
 Куново, село в Община Владичин хан, Сърбия.
 Куново, село в Община Фоча, Босна и Херцеговина
 Куново, село във Волгоградски район, Волгоградска област, Русия